Sensualità – sensibilità o capacità di avvertire gli impulsi dei sensi

Sensualità – film del 1952 di Clemente Fracassi
Sensualità – album di Salvo Nicolosi